Задорожный Вячеслав Казимирович () — украинский политик, народный депутат Украины VII созыва от Партии регионов. Первый заместитель председателя Днепропетровской областной государственной администрации, Почётный гражданин Кривого Рога.

Биография 
Родился 6 марта 1955 года в городе Сталинск (ныне Новокузнецк), Кемеровская область, РСФСР, СССР.

В 1974—1976 годах служил в рядах Советской армии. После армии пять месяцев работал слесарем-монтажником по изготовлению оборудования и металлоконструкций Криворожского спецуправления треста «Укрэнергочермет», в декабре 1976 года перешёл на работу мастером по изготовлению металлоконструкций ремонтно-механического завода № 1 треста «Криворожстроймеханизация».

Окончил Криворожский коксохимический техникум. В 1982 году окончил Днепропетровский металлургический институт по специальности механическое оборудование заводов чёрной металлургии, получив квалификацию инженер-механик. В 1997 году окончил совместный факультет Межрегиональной академии управления персоналом и УПК руководящих кадров образования, по специальности управление персоналом, квалификация — магистр по управлению трудовыми ресурсами.

 1979—1981 — старший мастер участка № 5 при криворожском горжилуправлении;
 1981—1982 — председатель группового комитета профсоюза управления жилищного хозяйства в Кривом Роге;
 1982—1985 — главный инженер криворожского межрайонного жилищно-эксплуатационного объединения;
 1985—1986 — заведующий Центрально-Городским райкоммунхозом в Кривом Роге;
 1986—1990 — заместитель председателя исполкома Центрально-Городского районного совета Кривого Рога, в 1990—1991 годах — председатель;
 1992—2002 — заместитель председателя Криворожского городского совета народных депутатов (с 1998 года — заместитель Криворожского городского главы по вопросам деятельности исполнительных органов);
 2000—2002 — первый вице-мэр Кривого Рога;
 2002—2006 — секретарь Криворожского городского совета;
 2006—2010 — первый заместитель председателя Днепропетровского областного совета по исполнительному аппарату совета. С 2006 года — депутат Криворожского городского совета.

С апреля 2010 года — первый заместитель председателя Днепропетровской областной государственной администрации — курировал вопросы промышленности, топливно-энергетического комплекса, охраны здоровья.

Осенью 2010 года был избран депутатом Днепропетровского областного совета и вошёл в постоянную комиссию по вопросам социально-экономического развития области. С октября 2012 по ноябрь 2014 года — народный депутат Украины VII созыва. Избран на парламентских выборах 2012 года от Партии регионов по одномандатному мажоритарному избирательному округу № 33, набрав 45,82% голосов избирателей.

Председатель Международной общественной организации «Землячество Приднепровья» и межфракционного депутатского объединения «За родную Днепропетровщину!».

Женат. Имеет двух сыновей и пятерых внуков.

Награды 
 нагрудный знак «За развитие региона» — награда председателя Днепропетровской облгосадминистрации (2004);
 Грамота Верховной рады Украины (2005);
 орден «За заслуги» (Украина) 3-й степени (10 ноября 2008);
 Благодарность Премьер-министра Украины (2009);
 Памятная медаль «За весомый вклад в развитие Днепропетровской области» — отличие председателя Днепропетровской облгосадминистрации (2010);
 орден «За заслуги» (Украина) 2-й степени (24 августа 2012);
 Знак «За заслуги перед городом» (Кривой Рог) 1-й степени (24 октября 2006);
 Почётный гражданин Кривого Рога (25 мая 2011).

Примечания

Источники 
 
 Книга Почётных граждан Кривого Рога.
 Байдужий А. 39 почесних громадян Кривого Рогу [Текст] / А. Байдужий // Зоря. — 2013 (25 грудня). — № 100 (21531). — С. 13.

Ссылки 
 Вячеслав Казимирович Задорожный — Почётный гражданин Кривого Рога.
 Электронная версия газеты «Зоря» на сайте issuu.com.
 Вячеслав Казимирович Задорожный на сайте Верховной рады Украины.
 Вячеслав Казимирович Задорожный на сайте ЦИК Украины.

Депутаты Криворожского городского совета
Выпускники техникумов Кривого Рога
Выпускники Национальной металлургической академии Украины
Выпускники Межрегиональной академии управления персоналом
Члены Партии регионов Украины
Инженеры СССР
Народные депутаты Верховной рады Украины VII созыва
Депутаты Днепропетровского областного совета